Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1953 го́да () — 9-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1953
1953 год в Латвии
Футбол в СССР в 1953 году